Grantchester steht für:

 Grantchester (Cambridge), Dorf im Süden der Stadt Cambridge, Vereinigtes Königreich
 Grantchester (Fernsehserie), britische Fernsehserie (ab 2014)

Siehe auch:

 Krawattenknoten#Grantchester-Knoten
 Grantchester Meadows, Song von Pink Floyd